Le tramway de Kharkiv est le réseau de tramways qui dessert la ville de Kharkiv, deuxième plus grande ville d'Ukraine et la capitale administrative de l'oblast de Kharkiv. Il comporte 14 lignes pour 242 kilomètres de voies.
La première ligne, à traction hippomobile, a officiellement été ouverte au public le 24 septembre 1882. La première ligne de tramway à traction électrique a été mise en service le 3 juillet 1906.

Réseau actuel

Aperçu général 

Le réseau compte 14 lignes :

Sources

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Kharkiv
 Liste des tramways en Europe

Liens externes 

Kharkiv
Transport à Kharkiv